

Бродгед — місто, штат Кентуккі
 Бродгед — місто, штат Вісконсин